Fuchsengraben ist ein Gewässername:

 Fuchsengraben (Krebsbach), rechter Zufluss des Krebsbachs (zum Neckar) in Neckarkatzenbach, Gemeinde Neunkirchen, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Fuchsengraben (Main), linker Zufluss des Mains nach Mondfeld, Stadt Wertheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Fuchsgraben